Kouakou Pascal Abinan est un homme politique de la république de Côte d'ivoire. Il est marié et père de sept enfants. Il a occupé le poste de Ministre de la Modernisation de l’Administration et de l’Innovation du Service Public et celui Ministre de l’Emploi et de la Protection Social dans le gouvernement du président Alassane Ouattara.

Biographie 
Diplômé de l’école Nationale d’Administration (ENA) depuis 1978 puis de l’école nationale des Impôts de Clermont-Ferrand en France.

Kouakou Pascal Abinan a été :  

 Ministre-Gouverneur du District autonome de la Comoé.
 Directeur Général des Impôts de Côte d'ivoire.
 Administrateur Général des Services Financiers.
 Chef de Centre des Impôts du Plateau
 Directeur régional des Impôts Abidjan Nord.
 Directeur des Opérations d’Assiette.
 Directeur du Recouvrement.
 Directeur du Cadastre.
 Inspecteur divisionnaire et Conseiller technique du Directeur général des Impôts, M. KESSE Feh.

Distinctions 
 Chevalier de l’Ordre national ivoirien, chevalier de la Table ronde internationale.
Prix pour la paix et le développement de la Conférence Africaine des Jeunes Francophones (2004).
Commandeur du mérite sportif ivoirien.
Président du jury du prix d’Excellence de la DGI (Direction Générale des Impôts ).

Notes et références 

Ministre ivoirien